Disco grabado en directo en el Teatro López de Ayala de Badajoz, en el año 2005, por el dúo de cantautores Alberto y Miguel. Para este concierto contaron con la colaboración de varios músicos de la ciudad.

 Miguel Blanco: Voz y guitarra
 Alberto Manso: Voz y guitarra
 Moisés García: Piano y dirección musical
 Israel Sánchez: Batería y percusiones
 Lucila Barragán: Contrabajo
 Inés Romero: Acordeón
 Javier González: Saxos
 Angelines Vadillo: Flauta travesera

Fue el primer proyecto musical editado y distribuido bajo Licencia Creative Commons en Extremadura, su edición por Internet circulaba ya desde 2005 pero la presentación oficial del disco tuvo que esperar al año 2006.

Temas 
 Emigrante
 Preguntas N.º1
 Triste canción
 Tierra de nadie
 Perdido
 Me va la vida en ti
 El destino de la luna
 Tal vez quiera
 Camino empedrado

Enlaces externos 
Página de Alberto y Miguel
Video en YouTube de la canción Emigrante
Disco Preguntas en iTunes Store

Cantautores de España